BSD:
 BSD — семейство операционных систем.
 Лицензия BSD
 BSD/OS — коммерческая версия BSD.
 Демон BSD — логотип операционных систем BSD.
 BSD Installer — компьютерная программа-установщик BSD.